Osoby o tym nazwisku:
 Antawn Jamison – amerykański koszykarz
 Bud Jamison – amerykański aktor filmowy
 Jimi Jamison – amerykański wokalista
 Judith Jamison – amerykańska tancerka i choreograf
 Herbert Jamison – amerykański lekkoatleta, olimpijczyk